Pan Pierre Koulibaly est un footballeur international burkinabé né le  à Ouagadougou. Il évolue au poste d'attaquant avec le club marocain de Wydad AC. Son frère jumeau lui est défenseur Paul Koulibaly.

Biographie

Palmarès 
  Al-Ittihad Tripoli
 Championnat de Libye
 Champion (4) : 2007, 2008, 2009 et 2010.

Statistiques 

 Pour les saisons en Libye seules les saisons en championnats 2007-2008 et 2008-2009 sont complètes.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international burkinabé
Joueur de l'Al-Ittihad Tripoli
Joueur du KV Malines
Joueur du SK Sint-Niklaas
Joueur du Wydad Athletic Club
Naissance en mars 1986
Naissance à Ouagadougou